Габедава — фамилия. Известные носители:
 Габедава, Владимир (род. 1975) — грузинский футболист.
 Габедава, Георгий (род. 1989) — грузинский футболист.

Примечания